Aleph (programski jezik), programski jezik
 Aleph (časopis)
 Aleph (Jorge Luis Borges), kratka priča (autor: Jorge Luis Borges)

Vidi i:
 Alef